A GM vagy Gm ezeket jelentheti:

 General Motors
 Geiger–Müller-cső
 Game Maker számítógépes játék fejlesztőkörnyezet
 Gambia ISO 3166 kódja
 Sakknagymester nemzetközi rövidítése